Rodewitz bezeichnet folgende Orte:

 Rodewitz/Spree, einen Ortsteil von Schirgiswalde-Kirschau, Landkreis Bautzen
 Rodewitz (Hochkirch), einen Ortsteil von Hochkirch, Landkreis Bautzen

Rodewitz ist der Familienname folgender Personen:

 Caspar Gottlob von Rodewitz (1679–1721), deutscher Bildhauer
 Jakob Rodewitz (auch: Radewitz, Radvitz, Jacobus Jenis; 1365–1436), deutscher Rechtswissenschaftler